Aeroplane (álbum) — de Curt Smith
Aeroplane (canção) — de Red Hot Chili Peppers

Desambiguações de música